|}

Die Bahnstrecke Valencia–Alicante ist eine breitspurige Bahnstrecke in Spanien. Sie ist durchgehend elektrifiziert und mit Ausnahme des Abschnittes Játiva–Alicante zweigleisig ausgebaut. Momentaner Eigentümer der Strecke ist das Eisenbahnnetzverwaltungsunternehmen Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Betreiber der Strecke ist das Unternehmen Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

Betrieb 
Mit Inbetriebnahme der parallel verlaufenden Schnellfahrstrecke Valencia–Alicante wird die Strecke neben dem lokalen Personen- und breitspurigen Güterverkehr noch von nicht umspurbaren Talgo-Einheiten, die in der Regel über Alicante hinaus nach Cartegena oder Lorca verkehren, befahren.

Bahnstrecke in Spanien
Bahnstrecke TarragonaValencia